Мазур Микола Іванович (народився 2 лютого 1953 року)-український архітектор, дизайнер.

Народився в сім’ї залізничників у м. Андрушівка Житомирської області. 

1971 року вступив до Київського інженерно-будівельного інституту на архітектурний факультет. Отримав кваліфікацію архітектора.

Трудову діяльність розпочав у Головному управлінні архітектури та містобудування. М. Чернігова. Брав активну участь в розробці проектів громадського та житлового призначення.

З 1985 року – член Національної спілки архітекторів України.

З 1986 року працював на посаді головного архітектора Чернігівського району. Займався розробками ескізних проектів індивідуальних об’єктів житлового призначення, дитячих кафе, санаторіїв, а також розробкою проектів реконструкцій і оформлення інтер’єрів сільських будинків культури.. З 1995 року створив власну творчу майстерню, де розробив власну технологію в стилі «рельєфно-художня пластика». Це композиції, які дають можливість в більш повному об’ємі передати перспективне, панорамне відображення окремих елементів композиції. Дозволяють глядачу «входити» в картинну площину, розширяють змогу естетичного прийняття відображення, запрошуючи стати учасником подій.

2005 р. - М. Одеса, м. Запоріжжя;

2010 р. – м. Кривий Ріг;

2011 р.¬- м. Геленджик, смт.Архипо-Осипівка, Росія. З проведенням майстер-класу.

2005-2012 роки- регулярне проведення персональних виставок по містах Прикарпаття ( Трускавець, Східниця, Дрогобич, Борислав).

На сьогоднішній день розробив проекти з авторським виконанням робіт у рельєфно-художньому стилі, а саме:

2006 р.- санаторій «Стожари», «Східницькі Карпати», «Золоте Руно», розважальний комплекс «Джамбо» (смт Східниця, Львівська область);

2008 р.- ресторан «Білий Дворик», м. Трускавець;

2009 р. – розробка генплану благовстрою території при Палаці Спорту м. Кривий Ріг;

2010 р. -  розробка проекту інтер’єру фітобару СПА-готелю «Респект»,

2011 р. розробка проекту та оформлення ресторанів «Одессей», «Старая Мельница» в м. Геленджик, Росія;

2011 р.- виконання робіт у стилі рельєфно-художньої пластики панно площею 120 м2»Генеалогічне Дерево» м. Геленджик, Росія;

2012 р. – розробка проекту інтер’єру і виконання в натурі ресторану «Фортуна».

Нині активно та успішно займається розробкою проектів, оформленням приміщень та виконанням робіт в авторському рельєфно-художньому стилі, ландшафтним дизайном, проведенням персональних виставок. Роботи прикрашають житлові приміщення та офіси  на батьківщині, а також у Німеччині, Австрії, Великій Британії, Росії, та розміщені у Варшавській Національній галереї.

Члени Національної спілки архітекторів України